peut désigner :
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie (France)
  (Royaume Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)